Pordenone bezeichnet:

 Pordenone, eine Stadt in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien
 Provinz Pordenone, eine ehemalige Provinz in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien
 (3896) Pordenone, ein Asteroid des Hauptgürtels

Pordenone ist der Name folgender Personen:

 Giovanni Antonio da Pordenone (1484–1539), italienischer Maler